Медальный зачёт на летних юношеских Олимпийских играх 2010 — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных своими спортсменами в течение I Летних юношеских Олимпийских игр, состоявшихся в Сингапуре, с 14 по 26 августа 2010 года.

Медальный зачёт 

  Спортсмены Кувейта соревновались под Олимпийским флагом так как Олимпийский комитет Кувейта был отстранён МОК в январе 2010 года из-за вмешательства правительства в деятельность организации.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Игр

Летние юношеские Олимпийские игры 2010